

Patronyme 

 Franco D'Andrea, pianiste de jazz italien ;
 Girolamo D'Andrea (1812-1868), cardinal italien ;
 Giusto d'Andrea (1440–1498), peintre italien ;
 Luca D'Andrea (1979-), romancier italien ;
Mariana D'Andrea (1998-), haltérophile brésilienne ;
 Oswald d'Andréa, compositeur français de musique pour le cinéma, la télévision et la radio ;
 Tom D'Andrea (1909-1998), acteur américain.

Toponyme 

 Ca' d'Andrea, commune italienne de la province de Crémone, en Lombardie.

Voir aussi 
 Andrea
Toponymie italienne